XXII чемпионат СССР по русским шашкам проводился в Харькове с августа по сентябрь 1962 года.
Полуфинал — с 13 по 19 августа, финал — с 21 августа по 6 сентября.

Участники 
 Украинская ССР: мастера Б. Блиндер, А. Коврижкин, А. Мицай, И. Маркель, Б. Шестаков, А. Швыдкий; кандидаты в мастера спорта — В. Богуславский, Н. Перевесле, Л. Спитковский.
 Москва: мастера Н. Абациев, В. Гагарин, С. Данилин, Ю. Павлов, Е. Семенов, В. Трубачев, В. Чечиков.
 Ленинград: мастера И. Алексеев, И. Бурковский, С. Петров, Э. Цукерник, кандидаты И. Кухто, Г. Миронов.
 РСФСР: мастера Е. Ротербанд, Т. Шмульян, В. Коробков, П. Мазурок, В. Суханов.
 Белорусская ССР: мастера Л. Вертинский, А. Плакхин, Ю. Файнберг, кандидаты Б. Берлинков, Э. Рыбаков.
 Латвийская ССР: мастер П. Попов, кандидаты В. Адамович, И. Ильюшенко, А. Калпиньш.
 Азербайджанская ССР: кандидаты А. Будагов, А. Елизаров, А. Кубатиев, Н. Туаев.
 Узбекская ССР: мастер Л. Хейф, кандидаты А. Грязнов, А. Черкасский.
 Молдавская ССР: мастера А. Дунаевский, И. Функ, А. Шварцман.
 Эстонская ССР: мастер Ю. Кескер, кандидаты Е. Титиевский, Э. Йыулу.
 Литовская ССР: мастер Ю. Станкевичус, кандидат Ю. Мачис.
 Казахская ССР: кандидаты В. Вершинин, А. Кутейников.
 Армянская ССР: кандидаты Р. Гадиев, А. Туманян.
 Таджикская ССР: С. Гордон, П. Самойлов.
 Грузинская ССР: мастер В. Неймарк.

Победители и призёры 
Чемпионом СССР стал мастер спорта СССР Валентин Абаулин победивший в дополнительном матче в Орехово-Зуево Вениамина Городецкого со счётом 3,5 - 2,5.

Финал 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1962 №6 и 1963 №1

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Примечания 

Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спорт на Украине в 1962 году
Спортивные соревнования в Харькове
Август 1962 года
Сентябрь 1962 года
Чемпионаты СССР в 1962 году
1960-е годы в Харьковской области